

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Alain Gerbault (1893–1941), navigateur, pilote et joueur de tennis français ;
 Henry Gerbault (1863–1930), dessinateur, aquarelliste peintre et affichiste français ;
 Yves Gerbault, journaliste français ;

Homonymie de patronyme